Појам Никола Зрински може да се односи на:
Никола I Зрински,
Никола II Зрински,
Никола III Зрински,
Никола VII Зрински,
 Никола Шубић Зрински